Fehlig ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Fehlig (1908–1980), deutscher Architekt 
 Ursula Fehlig (1928–1982), deutsch-österreichische Modedesignerin, Grafikerin und Modeprofessorin